Cécrope es el nombre de dos reyes de Atenas según la mitología griega:

Cécrope I, primer rey de la ciudad, nacido de la Tierra.
Cécrope II, que heredó el trono de su padre Erecteo.

Enlaces externos 

 Cécrope en el Proyecto Perseus.